Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Rogers Cup 2015 des Damentennis. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 8. und 9. August 2015 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Toronto